Die Basketball-Europameisterschaft 1995 der Herren, offiziell Eurobasket 1995, fand vom 21. Juni bis 2. Juli 1995 in Marousi bei Athen statt. Es waren die 29. Europameisterschaften. An der Endrunde nahmen im Gegensatz zum letzten Turnier 14 Mannschaften teil. Ursprünglich sollte das Turnier mit 12 Mannschaften durchgeführt werden, doch die Aufhebung des Ausschlusses von Jugoslawien machte eine Änderung notwendig. Das nunmehr von Spielern Serbien und Montenegros getragene Team aus „Rest-Jugoslawien“ wurde Europameister und bescherte dem Balkanstaat damit den ersten Titelgewinn seit dem Verlust seiner übrigen Teilrepubliken. Litauen gewann die Silbermedaille, Kroatien holte Bronze. Titelverteidiger Deutschland schaffte es nicht über die Vorrunde hinaus.

Bei der Basketball-Europameisterschaft handelt es sich um einen alle zwei Jahre ausgetragenen Basketballwettbewerb zwischen europäischen Nationalmannschaften, der durch die in München ansässige FIBA Europa, dem Europäischen Basketballverband, organisiert wird.

Austragungsort 
Alle Spiele wurden in der Olympiahalle im Vorort Marousi von Griechenlands Hauptstadt Athen ausgetragen. Erst im Austragungsjahr 1995 fertiggestellt, gehört die Halle mit 19.250 Zuschauerplätzen zu den größten ihrer Art in Europa. Sie war später zudem Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2004.

Qualifikation 

Insgesamt nahmen 14 Mannschaften an dem Turnier teil, die sich auf unterschiedliche Weise für das Turnier qualifizierten:

 Deutschland war als Titelverteidiger qualifiziert.

 Griechenland war als Gastgeber gesetzt.

 10 Teilnehmer wurden über zwei Qualifikationsrunden ermittelt.

 2 weitere Teilnehmer wurden in einer zusätzlichen Qualifikationsrunde ermittelt. Diese wurde nach der Aufhebung des Ausschlusses von Jugoslawien angesetzt.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten jeweils sieben Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunden

Modus 
Nach der Vorrunde qualifizierten sich jeweils die ersten vier der beiden Gruppen. Im Viertelfinale wurde über Kreuz gegen ein Team aus der jeweils anderen Gruppe gespielt. Anschließend trafen sowohl die Sieger der Viertelfinals im Halbfinale aufeinander, als auch die Verlierer im „kleinen Halbfinale“. Die Sieger der Halbfinalspiele trafen im Finale aufeinander, die Verlierer im Spiel um Platz 3. Die Sieger des „kleinen Halbfinales“ spielten um Platz 5, die Verlierer um Platz 7.

Turnierbaum 
Alle Zeiten sind Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)

Plätze 5 bis 8

Viertelfinale

Kleines Halbfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Ehrungen 
Zum besten Spieler des Turniers (MVP) wurde der Litauer Šarūnas Marčiulionis gewählt. In insgesamt acht Spielen erzielte Marčiulionis durchschnittlich 22,5 Punkte, 4 Rebounds und 4,8 Assists pro Partie. Er hatte eine Trefferquote von 63,6 % (63 von 99) aus dem Feld und 69,2 % (36 von 52) von der Freiwurflinie.

Ins All-Star Team wurden neben Marčiulionis dessen Teamkollege Arvydas Sabonis, der Spanier Alberto Herreros sowie Arijan Komazec und Toni Kukoč aus Kroatien gewählt.

Statistiken

Insgesamt 
 54 Spiele
 8.546 Punkte
 3.326 Rebounds (davon 1.078 offensiv und 2.248 defensiv)
 1.410 Assists
 2.347 Fouls
 1.456 Ballverluste
 792 Steals

Meiste Punkte

Meiste Punkte pro Spiel

Meiste Rebounds pro Spiel

Meiste Assists pro Spiel

Die deutsche Mannschaft 
Zur deutschen Mannschaft gehörten Ingo Freyer, Hans-Jürgen Gnad, Patrick King, Mike Knörr, Michael Koch, Detlef Musch, Kai-Joachim Nürnberger, Ademola Okulaja, Teoman Öztürk, Henrik Rödl, Christian Welp und Denis Wucherer; Coach war Vladislav Lučić.

Weblinks 
 FIBA Europe Infos (engl.)

Basketballveranstaltung 1995
1995
Sportveranstaltung in Marousi
Europameisterschaft 1995